Анрион () — французская фамилия. Известные носители:

 Анрион, Жан — французский фигурист, выступавший в мужском одиночном разряде, восьмикратный чемпион Франции.
 Анрион, Пьер Поль (1742—1829) — французский юрист и политик; первый президент кассационного суда.